VW Kombi bezeichnet den
Volkswagen Transporter/Bus T2 in Brasilien. In Mexiko hieß das Modell Combi.
umgangssprachlich die VW Kombimodelle, die VW Variant nennt.